Данил Сергејевич Медведев (; Москва, 11. фебруар 1996) руски је тенисер. Дана 28. фебруара 2022. године је први пут постао најбољи тенисер света у синглу. Медведев је 27. тенисер у историји који је успео да се домогне врха АТП листе. Такође, прекинуо је низ од 18 година, 3 недеље и 6 дана током којег су се на првом месту смењивали тенисери из велике четворке.

Освојио је петнаест АТП турнира у појединачној конкуренцији.

Најбољи резултат на гренд слемовима остварио је на Отвореном првенству САД 2021. где је у финалу савладао Новака Ђоковића.

Медведев је освојио Завршни турнир 2020. године, победивши у финалу Доминика Тима резултатом 2:1.

Гренд слем финала

Појединачно: 4 (1:3)

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 2 (1:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 6 (4:2)

АТП финала

Појединачно: 29 (17:12)

Остала финала

Тимска такмичења: 2 (2:0)

Референце

Спољашње везе 

 Данил Медведев на сајту АТП 
 Данил Медведев на сајту ИТФ 
 Данил Медведев на сајту Дејвис купа 

Рођени 1996.
Московљани
Руски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушкарци појединачно
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.